|}

!Autoren Und Werktitel Abkurzungen P
Antike Autoren Und Werktitel Abkurzungen P